Illerberg bezeichnet:

 Illerberg (Vöhringen), einen Ortsteil der Stadt Vöhringen (Iller), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 der Name der Burghalde Kempten, auch Hilarmont